Cattedrale di Nostra Signora degli Angeli – cattedrale di Los Angeles
Chiesa di Nostra Signora degli Angeli – chiesa di Firenze
Chiesa di Nostra Signora degli Angeli – chiesa di Genova
Santuario di Nostra Signora degli Angeli – chiesa di Arcola

Voci correlate
Chiesa della Madonna degli Angeli
Chiesa di Santa Maria degli Angeli